«Русалка» — российский короткометражный мультипликационный фильм режиссёра Александра Петрова 1996 года. Выполнен в технике «живопись по стеклу». Вокальные партии — Евгения Смольянинова.

Сюжет 
 
Весной во время ледохода молодой монах впервые видит в реке русалку. Они знакомятся. Она помогает ему ловить рыбу. Он отдаёт ей бусы, оставленные ею на берегу с первой встречи. Она дарит ему венок. Другой монах, пожилой, видя это, узнает её — это обманутая им в молодости (он с ней встречался и сожительствовал) и утопившаяся девушка (увидев, как любимый венчается с другой, она выбежала из церкви и утопилась). Старый монах пытается оградить юношу, но ночью тот сбегает к русалке. Она забирается к нему в лодку и раскачивает её. Начинается сильная буря, идёт смерч. Лодка переворачивается. Старик бросается на выручку. Всех троих выносит на берег: юношу в сознании, захлебнувшегося старика, обнажённую молодую женщину без признаков жизни. Молодой монах хоронит их рядом по православному обряду.

Призы и премии 
 Номинация на премию «Оскар» за лучший анимационный короткометражный фильм 1998 года (Лос-Анджелес, США).
 Номинация на премию «Золотой медведь» в категории «Лучший короткометражный анимационный фильм» 1997 года (Berlin International Film Festival, Берлин, Германия).
 Номинация на премию «Ника» за лучший анимационный фильм 1997 года (Россия).
 Приз Хиросимы на Международном кинофестивале 1998 года в Хиросиме (Япония)
 Приз за лучший сюжет на Международном кинофестивале 1998 года в Оттаве (Канада)
 Гран-при на Международном кинофестивале 1998 года в Загребе (Хорватия)
 Гран-при на Международном кинофестивале 1997 года в Эшпинью (Португалия)
 Приз жюри на Международном кинофестивале 1997 года в Анси (Франция)
 Приз жюри лучшему аниматору рисованного фильма ОРФАК Таруса 1997.

Литература 
 . с.132-147 Мастерская Александра Петрова

Примечания

Ссылки 
 
 Русалка на сайте «Энциклопедия отечественного кино»
 Русалка — Наше кино

Мультфильмы России 1996 года
Мультфильмы в технике живопись по стеклу
Школа-студия «ШАР»
Мультфильмы по сценариям Марины Вишневецкой
Мультфильмы о русалках